Vintjärnen (Vintjärn) kan syfta på ett antal insjöar
_

Sverige

Västmanland 
Lilla Vintjärnen, sjö i Norbergs kommun, 
Stora Vintjärnen, sjö i Norbergs kommun,

Dalarna 
Vintjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (19 ha)
Vintjärn, småort i Falu kommun,

Hälsingland 
Vintjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 681775-148106), sjö i Ovanåkers kommun, 
Vintjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 681782-148128), sjö i Ovanåkers kommun,

Västerbotten 
Vintjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715088-170770), sjö i Skellefteå kommun, 
Vintjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716084-170206), sjö i Skellefteå kommun, 
Vintjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715407-166634), sjö i Vindelns kommun, 
Vintjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716502-168999), sjö i Vindelns kommun,  (9,39 ha)

Norrbotten 
Vintjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Vintjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Vintjärnarna, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (9,79 ha)
Vintjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Vintjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn